Lucky Girl – film del 2001 diretto da John Fawcett
Lucky Girl – film del 2015 diretto da Greg Carter